Дурново — дворянский род:
 Дурново, Александр Дмитриевич (?—1906) — курский губернский предводитель дворянства, тайный советник, шталмейстер.
 
 
 
 
 Дурново, Лидия Александровна (1885—1963) — специалист по копированию древнерусской живописи. Дурново, Нефед Петрович — cтольник, воевода в Туринске в 1702 г.
 

 Топоним 
 Дурново — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Дурново — деревня в Островском районе Псковской области.
 Дурново — остров в заливе Петра Великого Японского моря.
 Дурново — до 1954 г. название села Красные Речки в Красночикойском районе Забайкальского края.

 См. также 
 Дача Дурново